Bo Berglund, švedski hokejist, * 6. april 1955, Själevad, Švedska.

Berglund je večino kariere igral v švedski ligi, za klube MoDo Hockey, Djurgårdens IF in AIK IF. V sezonah 1982/83 je osvojil naslov državnega prvaka, v sezoni 1987/88 pa je bil izbran za švedskega hokejista leta, bil je tudi najboljši po točkah v švedski ligi. Nekaj sezon je prebil tudi v ligi NHL, kjer je igral za klube Quebec Nordiques, Minnesota North Stars in Philadelphia Flyers. V ligi NHL je skupno odigral 139 tekem, na katerih je dosegel 30 golov in 39 podaj. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je obakrat osvojil bronasto medaljo, in enem Svetovnem prvenstvu, na katerem je osvojil četrto mesto.

Leta 2014 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 73/74
|
| 28
| 11
| 10
| 21
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 74
|
| 5
| 3
| 6
| 9
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 74
|
| 5
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 74/75
|
| 26
| 15
| 17
| 32
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 75/76
|
| 35
| 16
| 19
| 35
|
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 76/77
|
| 33
| 17
| 21
| 38
|
| 30
|
| 4
| 3
| 2
| 5
|
| 0
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 77/78
|
| 15
| 7
| 5
| 12
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 36
| 23
| 18
| 41
|
| 46
|
| 6
| 3
| 3
| 6
|
| 15
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 36
| 21
| 16
| 37
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 80
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 80/81
|
| 31
| 13
| 9
| 22
|
| 64
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 34
| 20
| 17
| 37
|
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 81/82
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 3
| 3
| 6
|
| 16
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 32
| 19
| 13
| 32
|
| 66
|
| 8
| 5
| 1
| 6
|
| 8
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 83/84
|
| 75
| 16
| 28
| 44
|
| 20
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 4
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 84/85
|
| 12
| 4
| 1
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Springfield Indians
| AHL
| 84/85
|
| 3
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 84/85
|
| 33
| 6
| 9
| 15
|
| 8
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Springfield Indians
| AHL
| 85/86
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 85/86
|
| 3
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 85/86
|
| 43
| 17
| 28
| 45
|
| 40
|
| 16
| 7
| 10
| 17
|
| 17
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 85/86
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 86/87
|
| 28
| 26
| 24
| 50
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 39
| 25
| 31
| 56
|
| 44
|
| 5
| 3
| 4
| 7
|
| 4
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 4
| 4
| 8
| +8
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 34
| 11
| 17
| 28
|
| 42
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 9
| 4
| 0
| 4
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 24
| 5
| 11
| 16
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 643
| bgcolor="#7FFF00" | 288
| bgcolor="#7FFF00" | 312
| bgcolor="#7FFF00" | 600
| bgcolor="#7FFF00" | +11
| bgcolor="#7FFF00" | 645
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 55
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 49
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 66
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Quebec Nordiques)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1983
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Quebec Nordiques
Hokejisti Springfield Indians
Hokejisti Minnesota North Stars
Hokejisti Hershey Bears
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti AIK
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih